Чуковец може бити:

 Чуковец (Лудбрег), насељено мјесто града Лудбрега, Република Хрватска
 Чуковец (Прелог), насељено мјесто града Прелога, Република Хрватска